

Fumetti 
Scarlet – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Scarlet – personaggio dei fumetti pubblicato sotto l'etichetta Icon Comics della Marvel tra il 2010 e il 2016 (imprint Jinxworld). Dal 2018 passa alla DC Comics.

Altro 
Scarlet – gruppo musicale britannico nato nel 1992
Scarlet Records – etichetta discografica italiana specializzata nel metal
 Scarlet – romanzo di Marissa Meyer
Scarlet – variante di Scarlett, nome proprio di persona femminile
Scarlet – indumento medievale inglese